Hugo Adriaan van Bleyswijk (1740-1821), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer 
Hugo Adriaan van Bleiswijk (1803-1872), lid Tweede Kamer